Ремзи има више значења:
 Арон Ремзи, велшки фудбалер
 Округ Ремзи (Минесота), је округ у америчкој савезној држави Минесота
 Округ Ремзи (Северна Дакота), је округ у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Ремзи (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Ремзи (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Ремзи (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота